Guerra judía, rebelión judía o revuelta judía puede referirse a:

 Guerras del Antiguo Israel
 Guerras judeo-romanas
 La guerra de los judíos, del historiador Flavio Josefo.
 Revuelta del ghetto de Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial.
 Guerras árabe-israelíes